Onderdistrict in Indonesië
 Jatiwangi (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Jatiwangi (Pagerbarang), een plaats in het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java
 Jatiwangi (Cikarang Barat), een plaats in het regentschap Bekasi in de provincie West-Java
 Jatiwangi (Jatisari), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Jatiwangi (Pakenjeng), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Jatiwangi (Asakota), een plaats in het regentschap Bima in de provincie West-Nusa Tenggara